Val 1940 kan syfta på:

Andrakammarvalet i Sverige 1940.
Presidentvalet i USA 1940.